Kehnscherper ist der Familienname von
Gerhard Kehnscherper (1903–1988), deutscher Theologe, Schriftsteller und Friedensaktivist
Günther Kehnscherper (1929–2004), deutscher Theologe, Schriftsteller und Altertumsforscher